Pleurat je bilo ime nekoliko kraljeva iz ilirske dinastije kraljeva iz plemena Ardijejaca. 

 Pleurat I., Kralj Ilirije od 344. godine pr. Kr.
 Pleurat II., Kralj Ilirije, sin Skerdilaidov, vladao od 260. – 250. godine pr. Kr.
 Pleurat III., Kralj Ilirije, sin Skerdilaidov, vladao od 205. – 180. godine pr. Kr.
 Pleurat,  Princ Ilirije, Gencijev brat. Gencije ga je ubio iz ljubomore zbog zaruka s Etutom. Negdje se spominje kao Plator.
 Pleurat, Princ Ilirije, Gencijev sin, nakon poraza od Rima, zarobljen je sa svojim ocem i doveden u Rim.